Franz Richarz ist der Name folgender Personen:

* Franz Richarz (Mediziner) (1812–1887), deutscher Psychiater
 Franz Richarz (Physiker) (1860–1920), deutscher Physiker